Салмон (ивр. שַׂלְמוֹן — «Тенистый») — прапрадед Давида, и член первого поколения израильтян, которые пересекли реку
Иордан.

Он являлся сыном Нахшона (), согласно  был женат на Рахав, от которой у него был сын Вооз (), который в свою очередь является прадедом Давида.

Список литературы 

 Calmet’s Dictionary of the Holy Bible 1832

Ссылки 
 

Персонажи Пятикнижия